Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Škotskoj.

Povijest
Škotska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba i ranom srednjem vijeku.

Galerija

Vidi 
kršćanstvo u Engleskoj
kršćanstvo u Sjevernoj Irskoj
kršćanstvo u Walesu
kršćanstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu

Izvori 

 
Škotska